Geografia:
 Nom que fou donat pels ptolomeus al port de la ciutat de Barca a la Cirenaica.
 Ptolemais de Galilea o Antioquia Ptolemais, antiga ciutat d'Akke i Sant Joan d'Acre, actualment Akko o Acre.
 Biografies:
Ptolemais (esposa de Demetri Poliorcetes)